Командный чемпионат России по спидвею 2020 — двадцать восьмой розыгрыш турнира.

Участники чемпионата

Регламент чемпионата 
В чемпионате 2019 года разрешено использование джокера (при отставании в 8 и более очков) и тактического резерва. Привлечение легионеров допускается.

Составы и статистика 

Цветом выделены гонщики-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок 
1 круг.

2 круг.

Итоговые результаты

Первая лига 
15 августа 2019 года в Новосибирске проведены командные соревнования Первой лиги Чемпионата России.

Составы

Результаты 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею